Апулія — власна назва.

Топоніми

Апулія — область.

Апулія (Португалія) — парафія.